Boock kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Boock, Altmärkische Höhe – ort, Altmärkische Höhe, Sachsen-Anhalt, 
 Boock, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern,